

Lista prezydentów Zgromadzenia Terytorialnego Wallis i Futuny

Bibliografia 

 Worldstatesmen.org

Polityka Wallis i Futuny